Il doppio femminile del torneo di tennis Lipton International Players Championships 1985, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1985, ha avuto come vincitrici Gigi Fernández e Martina Navrátilová che hanno battuto in finale Kathy Jordan e Hana Mandlíková 7-6, 6-2.

Teste di serie

 Claudia Kohde Kilsch /  Helena Suková (semifinali)
 Barbara Potter /  Sharon Walsh (quarti di finale)
 Chris Evert-Lloyd /  Wendy Turnbull (terzo turno)
 Kathy Jordan /  Hana Mandlíková (finale)
 Jo Durie /  Ann Kiyomura (terzo turno)
 Betsy Nagelsen /  Anne White (terzo turno)
 Alycia Moulton /  Paula Smith (quarti di finale)
 Candy Reynolds /  Elizabeth Smylie (secondo turno)

 Bettina Bunge /  Eva Pfaff (secondo turno)
 Rosalyn Fairbank /  Beverly Mould (terzo turno)
 Gigi Fernández /  Martina Navrátilová (Campionesse)
 Christiane Jolissaint /  Marcella Mesker (primo turno)
 Kathy Horvath /  Virginia Ruzici (terzo turno)
 Elise Burgin /  Joanne Russell (terzo turno)
 Lea Antonoplis /  Sandy Collins (quarti di finale)
 Anne Minter /  Elizabeth Minter (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Lipton International Players Championships 1985